Die Abkürzung ZLT steht für:

 Zeppelin Luftschifftechnik GmbH
 Zentrale Leittechnik
 ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH 
 Zürcher Lesetest

 
ZLT